Е́шбі () — англомовне прізвище. Відомі носії:

 Беррі Ешбі (; 1939—1977) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.
 Бредлі Ешбі (;  1995) — новозеландський плавець, учасник Олімпійських ігор 2016 року.
 Вільям Росс Ешбі (; 1903—1972) — англійський психіатр, фахівець з кібернетики, піонер у дослідженні складних систем.
 Гарольд Ешбі (; 1923—2003) — американський джазовий саксофоніст (тенор).
 Гел Ешбі (; 1929—1988) — американський діяч кіно, монтажер і режисер.
 Ґленн Ешбі (;  1977) — австралійський яхтсмен, олімпійський медаліст (2008).
 Дон Ешбі (; 1955—1981) — канадський хокеїст.
 Дороті Ешбі (; 1932—1986) — американська джазова арфістка і композиторка.
 Іан Ешбі (;  1976) — англійський футболіст, півзахисник.
 Лінден Ешбі (;  1960) — американський актор.
 Майкл Ферріс Ешбі (;  1935) — британський інженер-металург, професор-дослідник Королівського товариства.
 Чарлз Роберт Ешбі (; 1863—1942) — англійський архітектор і дизайнер.

Ешбі — місто, штат Массачусетс
 Ешбі — місто, штат Міннесота